Константин Александрович Кламан (23 декабря 1917, Петроград — 5 октября 1985, Ленинград) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1946). Инженер, майор пожарной охраны.

Участник двух чемпионатов СССР (1947 и 1957 гг.). В чемпионате 1947 г. разделил последнее место, однако нанёс поражения победителю турнира П. Кересу и разделившему 3-4 места И. Бондаревскому.

Серебряный призёр чемпионата РСФСР 1946 г.

Трёхкратный чемпион Читинской области (во время службы в армии).

Чемпион Ленинграда 1962 г. Бронзовый призёр чемпионата Ленинграда 1946 г.

В составе сборной Ленинграда серебряный призёр командного чемпионата СССР 1948 года.

Похоронен вместе с отцом на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 
 
 Шахматная летопись Петербурга : Чемпионаты города / С. Иванов [и др.]. Санкт-Петербург, 2003. ISBN 5-98408-002-8.

Ссылки 

 Выступления Константина Кламана на командных чемпионатах СССР 

Шахматисты СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище